Инноке́нтий Попо́в:
 Попов, Иннокентий Евгеньевич (1923—1990) — советский музыковед и музыкальный критик.
 Попов, Иннокентий Гаврилович (1919—1975) — советский учёный.
 Попов, Иннокентий Иванович (1905—1984) — советский геофизик и сейсмолог, доктор физико-математических наук.